Fasano ist der Name folgender Orte:

 Fasano, Stadt in Apulien, Italien
 Fasano, Ortsteil von Gardone Riviera am Gardasee, Italien

Fasano ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Fasano (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Dean Fasano (1955–2009), US-amerikanischer Hardrock-Sänger
 John Fasano († 2014), US-amerikanischer Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor
 Renato Fasano (1902–1979), italienischer Dirigent
 Sal Fasano (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ugo Fasano (1917–2002), italienischer Dokumentarfilmer
 Walter Fasano (* 1970), italienischer Filmeditor und Drehbuchautor